«Forever Young» puede referirse a:

Significado 
 Eterna juventud o inmortalidad

Música 
Canciones
 Forever Young (1974), canción de Bob Dylan;
 Forever Young (1984), canción de Alphaville:
 versionada por Youth Group (2006);
 versionada por Jay-Z (2010);
 versionada por One Direction (2011);
 Forever Young (1988), canción de Rod Stewart;
 Forever Young (1995), canción de The Pretenders;
 Forever Young (2010), canción de Madness;
 Forever Young (2015), canción de Imagine Dragons;
 Forever Young (2018), canción de Blackpink;

Álbumes
 Forever Young (1984), álbum de Alphaville;
 Forever Young (n/d), álbum de Kaysha;
Musical
 Forever Young (2011), musical dirigido por Tricicle.

Cine 
Películas
 Forever Young (1983), película dirigida por David Drury;
 Forever Young (1992), película protagonizada por Mel Gibson y Elijah Wood;